Karel II. Navarrský řečený Špatný (10. říjen 1332 – 1. leden 1387) byl v letech 1349 až 1387 navarrským králem a od roku 1343 do roku 1387 hrabětem z Évreux. Zemřel v důsledku nemoci v lednu 1387. Na základě jeho testamentu bylo srdce pochováno v kostele Panny Marie v Ujué, vnitřnosti v kolegiátním kostele v Roncesvalles a tělo v katedrále v Pamploně.

Potomci 
12. února 1352 se oženil s Johanou z Valois. Karel s Johanou spolu měli několik dětí:

 Marie (1360–1400)
 Karel III. Navarrský (1361–1425), hrabě z Évreux, navarrský král v letech 1387–1425, ⚭ 1375 Eleonora Kastilská (c.1363–1416)
 Bona (1364–1389)
 Petr Navarrský (1366–1412)
 Filip (1368)
 Jana Navarrská (1370–1437)
 ⚭ 1386 Jan IV. Bretaňský (1339–1399), bretaňský vévoda, hrabě z Montfortu a hrabě z Richmondu.
 ⚭ 1403 Jindřich IV. Anglický (1366–1413), král Anglie a pán Irska
 Blanka (1372–1385)

Vývod z předků

Externí odkazy 
 Karlovo srdce v Ujúe
 Philippe Charon: Le testament de 1376 de Charles II, roi de Navarre et comte d'Évreux

Dynastie Évreux
Navarrští králové
Hrabata z Évreux
Narození v Évreux
Úmrtí v Pamploně
Pohřbení v klášteře Roncesvalles
Pohřbení v katedrále v Pamploně
Narození 10. října
Narození v roce 1332
Úmrtí 1. ledna
Úmrtí v roce 1387
Muži
Oběti požárů